Krippel bezeichnet:
 Heinrich Krippel (1883–1945), österreichischer Bildhauer
 Elisabeth und Adelgunde Krippel, Keramikerinnen und Heinrichs Nichten
 Maria Krippel, genannt Mari Jászai (1850–1926), ungarische Schauspielerin